Dumb and Dumber, film américain de Peter et Bobby Farrelly (1994).
 Dumb and Dumberer : Quand Harry rencontra Lloyd (), film américain de Troy Miller (2003), préquelle du précédent.
 Dumb and Dumber De (), film américain des frères Farelly (2014), suite du premier.
 Dumb and Dumber, série télévisée d'animation américaine de Hanna-Barbera Productions (1995-1996).